Antonio Aurigemma – politico e giornalista italiano
 Luigi Aurigemma – psicanalista e scrittore italiano naturalizzato francese
 Marika Aurigemma – cestista italiana
 Salvatore Aurigemma – archeologo ed epigrafista italiano